Надеждовка () — село,
Богодаровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320480505. Население по переписи 2001 г. составляет 175 (84/91 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Надеждовка находится на противоположных берегах реки Лукноваха, которая делит село на две части. Село вытянуто вдоль реки на ~3 км, на юге вплотную примыкает село Фёдоровка, на севере в 1-м км село Богодарово.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная, птице-товарная и овце-товарная фермы.
 Рядом с селом нескольно небольших глиняных карьеров.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 266 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района